FCT é a sigla usada para:
 Fundação para a Ciência e a Tecnologia, em Portugal
 Faculdade de Ciências e Tecnologia, em Portugal

Desambiguações de siglas